Ла Меса дел Пино има више значења:

 Ла Меса дел Пино (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Меса дел Пино (Болањос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Меса дел Пино (Халпан де Сера), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Меса дел Пино (Валпараисо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику